Kuenen ist der Familienname folgender Personen: 

 Abraham Kuenen (1828–1891), niederländischer reformierter  Theologe
 Donald Johan Kuenen (1912–1995), niederländischer Biologe
 Johannes Petrus Kuenen (1866–1922), niederländischer Physiker
 Philip Henry Kuenen (1902–1976), niederländischer Geologe

Siehe auch:
 Kühnen